Regierung De Valera steht für folgende Regierungen in Irland:

 Regierung De Valera III
 Regierung De Valera IV
 Regierung De Valera V
 Regierung De Valera VI
 Regierung De Valera VII
 Regierung De Valera VIII
 Regierung De Valera IX 
 Regierung De Valera X
 Regierung De Valera XI